, международное название — «Desert Punk», постапокалиптичная комедийная манга, созданная Усунэ Масатоси. Опубликованные главы собраны в 13 томов.

Манга была адаптирована в 24-серийное аниме, созданное студией Gonzo и срежиссированное Такаюки Инагаки с дизайном персонажей от Такахиро Ёсимацу. Композитором выступил Кохэй Танака.

Сюжет 

После ядерной катастрофы, подобно многим другим странам, Япония превратилась в пустыню и выжившие люди живут в бедности в своих редких поселениях. «Пустынная крыса» рассказывает о приключениях наёмника по имени Канта Мидзуно, прозванного «Пустынник» или «Демон Пустыни» () предположительно из-за его невероятных подвигов и мастерства, но на самом деле он сам распускает подобные слухи о себе. У него два основных интереса в жизни — работа наёмника-одиночки и пышногрудые красотки. По ходу повествования он приобретает ученика и находит несколько друзей, а также наживает врагов.

Персонажи 
, также известный как «Демон Пустыни»,  является наёмником Гильдии Порученцев. Тайко неоднократно замечает, что он, пожалуй, самый похотливый человек в пустыне, способный забыть обо всём на свете при виде большой женской груди. Несмотря на это Канта является профессионалом в своей работе и способен выполнить практически любую задачу, независимо от её цены и опасности. Не являясь авторитетом среди жителей пустыни, он всё равно одерживает победы в бою, даже при численном превосходстве врагов. Легендарная репутация Пустынника появилась из-за грандиозной саморекламы везде, где он появляется, его невероятной удачи, остроумия и интеллекта, а также его оружия и амуниции. Ему 17 лет. В 4 серии аниме Пустынник встречает свою ученицу — 14-летнюю Коидзуми Тайко. Она была ученицей Ономадзиру — Мерцающего Снайпера (иной перевод: Снайпер Призрачного Тумана), который хотел убить Канту, чтобы прославиться, но проиграл. После победы Пустынник оставляет его в пустыне, связанного его же рубашкой. Коидзуми покидает своего учителя и убегает в пустыню. В 7 серии аниме она убеждает Канту стать её учителем, показав фотографию грудастой девушки в бикини, которую она назвала своей матерью. Канта решает вырастить из неё идеальную женщину для себя и соглашается её обучать. В начале она является для него обузой, проваливает задания и очень портит репутацию Демона Пустыни, но похоть Канты, который мечтает, что однажды у неё вырастет большая грудь, не даёт ему избавиться от Коидзуми. Оружие Пустынника — старый Винчестер модели 1897 года, оставленный ему отцом. Дробовик был немного модернизирован для более мощного заряда. Канта имеет множество устройств, которые вводят в заблуждение его врагов. На спине он носит ракетную лебёдку, которая позволяет ему преодолевать высокие препятствия. Когда враги не видят троса, за который держится Канта, то считают, что он летит. Он часто использует в качестве приманки и отвлекающего манёвра замаскированные под человека воздушные шары. Канта является экспертом по взрывчатым веществам и гранатам. В конце аниме он получает в свои руки силу, с помощью которой планирует в будущем подчинить себе всю пустыню.
Сэйю: Тихиро Судзуки

 — Настоящее имя — . Тайко была ученицей Мерцающего Снайпера. Она хочет стать самой сильной и красивой женщиной в пустыне. После того, как Мерцающий Снайпер был побеждён Пустынником, Косуна следует за Кантой и просит принять её в ученицы. Сначала Канта возражает, но в конечном итоге принимает её после того, как Тайко показывает ему фотографию женщины с большой грудью, утверждая, что та была её матерью, подразумевая, что такой она сама будет через несколько лет. После этого похотливый Пустынник не может не принять её и назначает своей личной помощницей. Косуна — молодая плоскогрудая девчонка, поэтому Канта только дразнит её, из-за чего Тайко возненавидела грудастых женщин, таких, как Дзюнко. Косуна терпеть не может способность Дзюнко манипулировать её учителем и пытается убить её несколько раз. Неспособная закончить любую задачу самостоятельно в начале, Тайко — удивительно способный ученик, несмотря на упреки Канты. Она очень преданна и чисто выполняет приказы, почти не жалуясь. Косуна превращается в превосходного наемника, способного отлично выживать в пустыне и оценивать ситуацию. Позже она становится превосходным стрелком, иногда попадая в цель из непривычного или слишком тяжелого для неё оружия. После того, как Демона Пустыни по-видимому убивают, Тайко занимает его место, став новым Пустынником, и берёт себе собственного ученика. С 21 серии Косуна — главный герой аниме.
Сэйю: Тива Сайто

Братья-пулемётчики 
Друзья детства Пустынника. Они познакомились ещё в те времена, когда он воровал конфеты у уличного продавца. Как бы то ни было, когда нужно выполнить работу, эти парни — мастера в своём деле. Они очень самоуверенны и постоянно смеются над Пустынником, хоть и уважают его. Им часто приходится решать, спасать Пустынника или бросить его.

Имена Братьев-пулемётчиков основаны на названиях времен года — зимы, осени и весны соответственно, а имя их сестры — лета.

 — Старший из трёх, который командует остальными. Вместе с Акио и Харуо он создал команду Братьев-пулемётчиков. Все трое заботятся о своей сестре Нацуко. Оружие Фуюо — пулемёт Браунинг M2 .50 калибра с винтовочным прикладом и передней рукояткой.
Сэйю: Дзиро Сайто

 — Средний брат. Cамоуверен. Использует пулемёт M249.
Сэйю: Отоя Кавано

 — Младший брат. Был плаксой в детстве и до сих пор обладает этой чертой характера. Его оружие — пулемёт M60.
Сэйю: Ясухиро Такато

Прочие 
 — Сестра Братьев-пулемётчиков. Была другом детства Канты и, по его мнению, плаксой. Она не виделась с ним и своими братьями с тех пор, как пошла работать на правительство Оазиса, где дослужилась до звания капитана. Будучи опытным кулачным бойцом, она стала идолом Косуны.
Сэйю: Юко Минагути

 — Конкурент Пустынной крысы, женщина с очень большой грудью. Прозванная Лисицей Пустыни, эта красивая наемница, первый раз столкнувшись с Пустынной крысой, использовала свою привлекательность, чтобы обманом заставить его получить важный ключ у Мокото Кавадзу, лидера пустынной банды. Дзюнко стала объектом желаний Канты, что она часто и использует, чтобы манипулировать им. Дзюнко всегда старается выбирать сторону победителей. В конце аниме, поняв какая сила теперь стоит за Кантой, она окончательно присоединяется к Пустынной крысе, чтобы сразиться с Косуной и противниками правительства.
Сэйю: Томоко Котани

 — Конкурент Пустынной крысы, который не уступает в сражении. Он известен как внушающий страх сборщик долгов, который забирает не только деньги, но и душу жертвы. Хоть он и получил свою репутацию жестокой тактикой, Паук предпочитает отступить, оказавшись в невыгодном положении. Однако, несмотря на то, что он несколько раз сбегал во время восстания, он всегда возвращался, чтобы помочь восставшим. Быстро бегает.
Сэйю: Норио Вакамото

Медиа

Манга 

Манга сильно отличается от аниме большей реалистичностью. В ней чаще используется чёрный юмор, а не основанный на сексуальном подтексте. Многие изменения в манге вызваны тем, что аниме хотели придать более беззаботный характер. Также аниме и манга имеют различные концовки.

В аниме отсутствуют пять сюжетных линий, а с 19 серии сюжеты аниме и первоисточника разделяются полностью, поэтому главы манги с 43 по 86 в аниме остаются без внимания.

Аниме 

В течение первой половины сериал имеет беззаботный тон, как и сам Канта и его жизнь в пустыне, которая представлена в виде весёлых приключений.

Вторая половина сериала имеет более серьёзную атмосферу: Канта оказывается втянутым в политические распри, которые возникают вокруг Великой пустыни Канто. Это изменение в тоне находит отражение в смене открывающей и завершающей музыкальных тем сериала.

Список серий

Музыка 
Открывающие темы
 «Sand Mission» — Hideaki Takatori (японская версия)/Gary Eckert (английская версия) (серии 1-12)
 «Destiny of the Desert» — Yuka (серии 13-23)
 «Shinkirō» («Mirage») — Yuka (серия 24)
Закрывающие темы
 «Sunabōzu Ekaki Uta» («How to Draw Sunabōzu») — Hideaki Takatori (серии 1-12)
 «Shinkirō» («Mirage») — Yuka (серии 13-23)
 «Sand Mission» — Hideaki Takatori (японская версия)/Gary Eckert (английская версия) (серия 24)
Оригинальный саундтрек
 Композитор — Кохэй Танака

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте англоязычного лицензиата.

См. также 

Манга 1997 года
Аниме 2004 года